Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale John Alexander 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 John Alexander (finale)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Johan Kriek (primo turno)
 Eliot Teltscher (campione)

 Terry Moor (semifinali)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Charlie Owens (primo turno)
 Kim Warwick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1979